Az 5055-ös jelzésű autóbusz Szeged, autóbusz-állomás és Kiskunmajsa, autóbusz-váróterem között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Közlekedése 
A járat Szeged és Kiskunmajsa között közlekedik, Csólyospálos, Forráskút és Zsombó érintésével, menetideje: 70 perc.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Szeged, autóbusz-állomásvégállomás||41
|align=left|  
|-
|1||Szeged, SZTK||40
|align=left|
|-
|2||||39
|align=left|
|-
|3||Szeged, Fonógyári út||38
|align=left|
|-
|4||Szeged, Budapesti út|||37
|align=left|
|-
|5||Szeged, DÉLÉP telep||36
|align=left|
|-
|6||Szeged (Kiskundorozsma),vasútállomás bejárati út||35
|align=left|
|-
|7||Szeged (Kiskundorozsma), ABC||34
|align=left|
|-
|8||Szeged (Kiskundorozsma), Matty tér||33
|align=left|
|-
|9||Szeged, Csatorna||32
|align=left|
|-
|10||Szeged, Gáztelep||31
|align=left|
|-
|11||Szeged, Homoki kiskertek||30
|align=left|
|-
|12||Szeged, Dorozsmai határút||29
|align=left|
|-
|13||Zsombó, Zádori tanya||28
|align=left|
|-
|14||Zsombó, Rózsa Sándor csárda||27
|align=left|
|-
|15||Zsombó, Bába hegy||26
|align=left|
|-
|16||Zsombó, központi autóbusz váróterem||25
|align=left|
|-
|17||Zsombó, Jókai utca||24
|align=left|
|-
|18||Zsombó, Dudás-tanya||23
|align=left|
|-
|19||Zsombó, Kamp-tanya||22
|align=left|
|-
|20||Forráskút, Átokháza dűlő||21
|align=left|
|-
|21||Forráskút, Szegedi út||20
|align=left|
|-
|22||Forráskút, autóbusz-váróterem||19
|align=left|
|-
|23||Forráskút, Szent István utca||18
|align=left|
|-
|24||Forráskút, Csendes-tanya||17
|align=left|
|-
|25||Forráskút, Csóti tanya||16
|align=left|
|-
|26||Forráskút, Kocsis-tanya II.||15
|align=left|
|-
|27||Csólyospálos, Zámbó tanya||14
|align=left|
|-
|28||Csólyospálos, Bodor tanya||13
|align=left|
|-
|29||Csólyospálos, Alsópálos||12
|align=left|
|-
|30||Csólyospálos, Sutka tanya||11
|align=left|
|-
|31||Csólyospálos, posta||10
|align=left|
|-
|32||Csólyospálos, Antal tanya||9
|align=left|
|-
|33||Csólyospálos, gazdaság||8
|align=left|
|-
|34||Csólyospálos, Vegyesbolt||7
|align=left|
|-
|35||Csólyospálos, Somogyi csárda||6
|align=left|
|-
|36||Kiskunmajsa, 56-os múzeum||5
|align=left|
|-
|37||Kiskunmajsa, 33-as km-kő||4
|align=left|
|-
|38||Kiskunmajsa, laktanya||3
|align=left|
|-
|39||Kiskunmajsa, Bezerédi utca||2
|align=left|
|-
|40||Kiskunmajsa, Zrínyi utca||1
|align=left|
|-
|41||Kiskunmajsa, autóbusz-váróteremvégállomás||0
|align=left|
|}

Források 
Vonal menetrendje (Volánbusz oldalán)

Szeged autóbuszvonalai
Volánbusz